HMS Suffolk ist der Name von insgesamt 5 britischen Schiffen, die nach Suffolk, einer britischen Verwaltungseinheit (county) benannt wurden:

 HMS Suffolk (1765), Linienschiff dritter Klasse mit 70 Kanonen
 HMS Suffolk (1694), Lagerschiff mit 30 Kanonen
 HMS Suffolk (1765), Linienschiff dritter Klasse mit 74 Kanonen
 HMS Suffolk (1805), Gefangenenschiff, ursprünglich 1765 unter dem Namen HMS Sultan vom Stapel gelaufen.
 HMS Suffolk (1903), Panzerkreuzer der Monmouth-Klasse
 HMS Suffolk (55) (1926), Schwerer Kreuzer der County-Klasse

Suffolk